Le Web Journal on Cultural Patrimony est un journal scientifique.

Objectifs
Fondé et dirigé par le professeur Fabio Maniscalco, le “Web Journal on Cultural Patrimony” (WJCP) est un journal multidisciplinaire et scientifique visant à établir les méthodologies, les technologies et les outils les plus aptes à la sauvegarde, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel.

Disciplines
Droit, Archéologie;  Histoire, Histoire de l'Art;  Architecture;  Histoire de l'Architecture;   Urbanisme;  Informatique;  Physique;  Géophysique;  Chimie et Biologie appliquées au patrimoine culturel;  Géologie;  Anthropologie;  Ethnologie;  Géographie;  Économie;  Langues et littérature (telle que l'histoire et les traditions orales).

Partenaires
Les partners principaux du "Web Journal on Cultural Patrimony" sont:  Université L'Orientale de Naples ; Université Al-Quds de Jérusalem ; Université de Buenos Aires - Faculté d'Architecture ; "Universidade do Porto" (Portugal) - Departamento de História ; Université de Rosario - Département d'archéologie ; Université de S. Marino - Département des études historiques ; Université de Ferrara - Département de Droit ; Université de Florence - Département de restauration ; Université de Foggia - Département des sciences humaines ; Université de Venise - Département des antiquités et du Proche-Orient ; Université La Sapienza - Facultés d'Architecture et des Études orientales ; Université de Louvain - Department d'archéologie ; Université de Perpignan - "Centre de Recherche Historique sur les Sociétés Méditerranéennes" ; Université Nord (Estonia) ; Université de Copenhagen - "Saxo Instituttet.  Arkæologi, Etnologi, Historie, latin d'og de Græsk " ; Université de Malte - Institut international pour des études baroques ; Université de Sindh Jamshoro (Pakistan) - Faculté des Biens Culturels ; Université de Tirana ; "Politecnico di Milano" - Facoltà di Architettura Civile ; "Obafemi Awolowo University" (Nigeria) - Faculty of Arts ; Université Tarbiat Modares (Iran) - Faculté d'Art.

Lien
 

Protection du patrimoine
Média Internet